Villa der Liebe ist eine deutsche Comedy-Webserie. Die Idee zur Serie stammt von den Webvideoproduzenten Jonas Ems und Jonas Wuttke.

Besetzung 
Die Besetzung besteht hauptsächlich aus Influencern, die auf verschiedenen Internetplattformen tätig sind.

Veröffentlichung 
Im November 2020 wurde bekanntgegeben, dass moonvibe für Villa der Liebe mit dem Streamingdienst TVNOW eine Kooperation eingegangen ist. Darauf folgend wurde die 3. Staffel mit dem Titel 365 Tage-Parodie (als Parodie auf den Netflixfilm 365 Tage) am 1. Dezember 2020 exklusiv auf TVNOW als Box-Set zur Verfügung gestellt. Auf dem Youtube-Kanal gab es wöchentlich kostenlos zwei neue Folgen der Staffel.

Am 18. März 2021 veröffentlichte TVNOW exklusiv in seinem Premiumbereich die 4. Staffel mit dem Titel VILLA DER LIEBE - AMONG US IN REALLIFE. Ab dem 27. März 2021 wurden wöchentlich dann auch zwei Folgen pro Woche zum kostenlosen Abruf auf Youtube hochgeladen.

Am 7. Juni 2021 wurde auf TVNOW die 5. Staffel mit 12 Folgen veröffentlicht. Diese stellt eine Parodie auf das Format Temptation Island dar.

Weblinks 
 
 Villa der Liebe auf YouTube
 Villa der Liebe auf TVNOW
 Villa der Liebe auf tvdb

Einzelnachweise 

Webserie
Mockumentary (Serie)